Zoea (sous-marin) peut faire référence à:
 Zoea - sous-marin italien de la Classe Medusa de la Regia Marina, lancé en 1913 et mis au rebut en 1918
 Zoea - sous-marin italien de la classe Foca de la Regia Marina, lancé en 1937 et démoli en 1948